Mendel se poate referi la:
 Arthur Mendel, pictor român-evreu (1872-1945).
 Arthur Mendel (muzicolog) american.
 Arthur P. Mendel, scriitor, istoric și filosof american.
 Gregor Mendel, călugăr augustinian, fondator al geneticii.
 Universitatea Mendel - Brno, universitate de agricultură și silvicultură.